По состоянию на 17 января 2021 года численность населения Болгарии оценивается в 6 922 566 человек.

Согласно переписи населения по состоянию на 1 февраля 2011 года население Болгарии составило 7 364 570 человек, из которых — 51,3 % женщины и 48,7 % мужчины. В городах живут 72,5 %, в селах — 27,5 %. В периоде 2001 — 2011 году население страны уменьшилось на 564 331 человек, при среднегодовом темпе уменьшения от 0,7 %. 

19,6 % жителей страны имеют высшее образование, 43,4 % — среднее, 23,1 % — базовое, 7,8 % — начальное, 4,8 % — незаконченное начальное и 1,2 % никогда не посещали школу. В 54,1 % домов в городах и в 18,1 % в сёлах есть персональные компьютеры, а в, соответственно, 51,4 % и 16,4 % — доступ в Интернет.

Демографические показатели 

Население по данным Евростат

В 2011 году 6 933 748 человека обладали правом голосовать на президентских выборах и 6 514 917 — на местных.

Рождаемость/смертность 

Представленная таблица открывается нажатием в левом (верхнем) столбце символа [показать]

Демографическая политика 
Систематическое снижение численности болгарского населения препятствует экономическому росту и улучшению благосостояния, а меры управления, направленные на смягчение негативных последствий, не затрагивают сути проблемы. Правительственная программа на период 2017-2021 гг. является первой, которая направлена на отмену тенденции. Программа также определяет приоритетные средства для достижения этой цели: меры по увеличению рождаемости, сокращению эмиграции молодежи и созданию нормативного и институционального потенциала для внедрения современной иммиграционной политики, ориентированной на потребности болгарского бизнеса.

Территориальное распределение 

Согласно переписи по состоянию на 1 февраля 2011 года
 самой большой по населению является область София-град, в которой живёт 1 291 591 человек или 17,5 % из населения страны, а самая маленькая — Видинская область, с населением 101 018 человек (1,4 %);
 население страны проживает в 255 городах и 5 047 селах; в 181 населённых пунктах люди постоянно не живут;
 21 % из населения живёт в селах с населением от 1 до 50 человек, 36 % — в селах с населением от 100 до 500 человек и 33,6 % из населения живёт в семи наибольших городах страны, с населением свыше 100 000 человек — София, Пловдив, Стара-Загора, Варна, Бургас, Русе и Плевен .

Возрастная структура населения 

По итогам переписи населения 2011 года лица в трудоспособном возрасте составили 62,2 % из населения страны — это 4 576 904 человек. 75,8 % из них живут в городах и 24,2 % — в селах.

Этнический состав 

Этнический состав населения Болгарии по итогам переписи населения 2011 года

Родной язык 

Родной язык по итогам переписи населения Болгарии 2011 года

Религия 

Религиозная принадлежность по итогам переписи населения Болгарии 2011 года

Гражданство 
По итогам переписи населения 2011 года, 22 152 жителей Болгарии (0,3 % населения страны) имеют двойное гражданство. В стране живут 36 723 иностранца. 8 444 из них (23 %) являются гражданами Европейского союза. Остальные распределяются так:
 русские — 11 991 (65,1 %);
 украинцы — 3 064 (16,6 %);
 македонцы — 1 091 (5,9 %);
 молдаване — 893 (4,8 %);
 сербы — 569 (3,1 %).

Миграция

Ссылки 
 Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году 
 Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году

Примечания